

Game 
 Game (1979) amerikai rapper
Albumok
 Game, a japán Flow rockegyüttes 2004-es albuma
 Game, a japán Perfume technopop együttes 2008-as albuma

The Game 
 Triple H (1969) amerikai pankrátor, testépítő egyik neve a The Game
 The Game, a Queen 1980-as albuma
 The Game, a Disturbed amerikai rockzenekar kislemeze
 The Game, amerikai televíziós sorozat
 The Game, Star Trek: Az új nemzedék 5. évadának egyik epizódja